Степан Георгиевич Лео́нтьев (14 июля 1878 — 15 ноября 1915) — русский офицер, герой Первой мировой войны, посмертно награждённый орденом Святого Георгия 3-й степени.

Биография 
Сын отставного офицера из рода Леонтьевых.

Окончил Александровский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище (1897), откуда был выпущен в 4-й мортирный артиллерийский полк.

Обучался на интендантском курсе Николаевской академии Генерального штаба. Участвовал в русско-японской войне в составе 9-го мортирного артиллерийского дивизиона. В 1909 году был произведён в капитаны.

В начале Первой мировой войны командовал 8-й горной батареей 1-го Сибирского горного артдивизиона. Был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

В 1915 году назначен командиром партизанского отряда Оренбургской казачьей дивизии. 15 ноября 1915 года погиб в бою при фольварке Невель. Посмертно был награждён орденом Святого Георгия 3-й степени:

Награды 
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 06.07.1915);
 Орден Святого Георгия 3-й ст. (ВП 09.07.1916).

Источники 
 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. / Отв. составитель В. М. Шабанов. — Федеральное архивное агентство. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). — : Русскій міръ, 2004.
 Георгиевские кавалеры периода ПМВ: Именные списки.
 Партизан Великой войны: капитан Леонтьев.
 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. п/с 8-924 (1915); РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1123 (1917).

Подполковники (Российская империя)
Выпускники Александровского кадетского корпуса
Участники Русско-японской войны (Россия)
Погибшие в Первую мировую войну
Степан Георгиевич